Список млекопитающих, обитающих на территории Хорватии (южная Европа).

Из 99 указанных в таблице видов, 2 находятся под критической угрозой исчезновения (из них Monachus monachus возможно пропавший), 0 находящихся под угрозой исчезновения, 5 подверженные, 9 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Списки:Хорватия
М